Leiognathus peut désigner :
 Leiognathus Lacépède, 1802, genre de poissons de la famille des Leiognathidae, reconnu comme valide ;
 Leiognathus Canestrini, 1884, genre d'acariens parasites de vertébrés, aujourd'hui considéré comme synonyme de Ornithonyssus Sambon, 1928, le genre décrit par Lacépède bénéficiant du principe de priorité du code international de nomenclature zoologique.